Mistrzostwa Europy w boksie kobiet 2016 odbyły się w dniach 14 listopada - 24 listopada w Sofii (Bułgaria).

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Przypisy 

2016
2016 w boksie
2016 w Bułgarii
Sport w Sofii